Buckner kan syfta på

 Buckner, Kentucky – en ort i Oldham County i delstaten Kentucky, USA
 Buckner & Garcia – en amerikansk musikduo

Personer

Efternamnet Buckner 
 Alexander Buckner (1785-1833) amerikansk politiker, senator för Missouri
 Bill Buckner (1949–), amerikansk basebollspelare
 Jack Buckner (född 1961) brittisk löpare
 Robert Buckner (1906–1989), filmproducent och manusförfattare
 Simon Bolivar Buckner (1823-1914) amerikansk general och politiker, guvernör i Kentucky
 Simon Bolivar Buckner, Jr. (1886-1945) amerikansk general

Förnamnet Buckner 
 Buckner Stith Morris (1800-1879) amerikansk politiker, borgmästare i Chicago
 Buckner Thruston (1763-1845) amerikansk politiker, senator för Kentucky

Se även 
 Bruckner